Třída South Dakota může být:
 Třída South Dakota (1920) – třída bitevních lodí Námořnictva Spojených států amerických z roku 1920
 Třída South Dakota (1939) – třída bitevních lodí Námořnictva Spojených států amerických z roku 1939

South Dakota